Pikowanie (manewr lotniczy)
 Pikowanie tkanin – technika szycia, np. kołder;
 Pikowanie roślin – sposób sadzenia rozsady.
 Pikowanie włosów – (częściej piórkowanie) technika strzyżenia włosów przez fryzjera.